Guderian ist ein deutscher Familienname.

Herkunft, Bedeutung, Aussprache 
Der Name Guderian (in älteren Quellen auch Guderjan, Guderjahn, Guderiahn, Gudrian) ist niederdeutscher Herkunft und bedeutet so viel wie „guter Johannes“ (nd. Jan). Ursprünglich wurde er mithin dreisilbig artikuliert und auf der ersten Silbe betont (also [ˈɡuːdəʀj⁠an] bzw. [ˈɡuːdəʀj⁠aːn]), und erst später in Anlehnung an lateinische oder griechische Namen wie Fabian(us) oder Damian (vgl. Grobian) mit Hiat statt mit offenem a und also viersilbig gesprochen, wobei sich der Wortakzent auf die zweite Silbe verschob.

Diese fremdtümelnde Affektation betrifft zumindest die preußische Militärfamilie Guderian und ihren bekanntesten Spross Heinz Guderian (1888–1954) und zeitigte die Folge, dass dieser ob seines merkwürdigen Namens in der Sowjetunion oft fälschlich armenischer Ahnen verdächtigt wurde. Diese Ente wird noch heutzutage häufiger kolportiert, nicht zuletzt in Armenien und der armenischen Diaspora; in seiner Autobiographie behauptete der Ölmagnat Nubar Gulbenkian (1896–1972) gar, der Panzergeneral der Wehrmacht sei als Kind von Missionaren aus seiner armenischen Heimat nach Deutschland gebracht worden. Tatsächlich stammt die Familie Guderian aus der Gegend um Schneidemühl (polnisch Piła) und Schönlanke (polnisch Trzcianka) in der damals preußischen Provinz Posen, wo seit dem 17. Jahrhundert zahlreiche deutschsprachige Siedler dieses Namens nachgewiesen sind, und ursprünglich wohl aus der Neumark oder Hinterpommern, jedenfalls keineswegs aus dem Kaukasus.

Namensträger 
 Claudia Guderian (* 1952), deutsche Autorin, Journalistin und Fotografin
 Dietmar Guderian (* 1939), deutscher Professor
 Friedrich Guderian (1858–1914), preußischer Generalleutnant
 Heinz Guderian (1888–1954), deutscher Generaloberst, „Erfinder“ der deutschen Panzerwaffe
 Heinz Günther Guderian (1914–2004), deutscher Generalmajor
 Nele Guderian (* 1997), deutsche Nachwuchsschauspielerin
 Ragna Guderian (* 1971), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Robert Guderian (1928–2005), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer

Literatur 
 Hans Guderian: Die Guderians: Geschichte einer Familie aus dem Osten. C. A. Starke Verlag, Limburg an der Lahn 1996, ISBN 978-3-7980-0530-3.
 Hans Guderian: Guderian. In: Deutsches Geschlechterbuch. Band 214. C. A. Starke Verlag, Limburg an der Lahn 2002, S. 3–7.

Weblinks 
 guderian.org – von Hans Guderian betriebene Website zur Familiengeschichte.

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname